Карпени́сион (, Карпениси ) — малый город в Греции. Славянское и османское название до XIX века — Карпеница.

Расположен на высоте 959 метров над уровнем моря на юго-западном склоне горы Велухи, на правом берегу реки Карпенисьотис, в 198 километрах к северо-западу от Афин, в 51 километре к западу от Ламии и в 71 километре к северо-востоку от Агриниона. Административный центр одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Эвритании в периферии Центральной Греции. Население 7183 жителя по переписи 2011 года.

В Карпенисионе находится кафедра .

В деревне Велухи, что в 11 километрах к северо-востоку от Карпенисиона, расположен крупный горнолыжный центр Греции — «Велухи» ().

Через Карпенисион проходит  (Ламия — Карпенисион — Агринион — Термон), часть европейского маршрута E952.

История 
В ночь на а состоялась битва при Карпениси, в которой турки потеряли 2 тыс. человек и погиб герой Греческой революции Маркос Боцарис.

Сообщество Карпенисион 
В общинное сообщество Карпенисион входят пять населённых пунктов. Население 7348 жителей по переписи 2011 года. Площадь 59,037 квадратного километра.

Население

Города-побратимы 
 , Ашвилл

Знаменитые уроженцы 
 Карпенисиотис, Афанасиос (1780—1821) — гетерист, под его командованием гетеристы вырвались 1 мая 1821 года из осажденного турками Галаца, пал в битве под Скулянами.

Примечания 

Столицы номов Греции
Города Греции
Эвритания